La sous-classe des Heterobranchia (du grec ancien ἕτερος / héteros, « autre », « contraire », «opposé », et βράγχια / brágkhia, « branchies », « ouïes ») est une sous-classe de mollusques vivant sur terre, dans les eaux douces ou salées.

Diversité 
Les trois subdivisions de ce grand clade sont assez diverses :

 Les hétérobranche inférieures comprend des espèces marines et d'eau douce décortiquées.
 Les Opisthobranchia sont presque toutes des espèces marines, certaines décortiquées et d'autres non. Les organes internes des opisthobranches ont subi une détorsion (déroulage des viscères qui se sont tordus lors de la torsion).
 Les Pulmonata comprend la majorité des escargots terrestres et des limaces, de nombreux escargots d'eau douce et un petit nombre d'espèces marines. La cavité du manteau du Pulmonata est modifiée en un organe à respiration aérienne. Ils sont également caractérisés par une détorsion et un système nerveux symétrique. Les pulmonés sont presque toujours dépourvus d'opercule et sont hermaphrodites.

Liste des ordres

Phylogénie 
Jörger et al. (2010) ont redéfini les grands groupes au sein des Heterobranchia : ils ont créé les nouveaux clades Euopisthobranchia et Panpulmonata.

Un cladogramme montrant les relations phylogéniques de Heterobranchia comme proposé par Jörger et al. (2010) :

Références taxinomiques

Notes et références 

Sous-classe de protostomiens (nom scientifique)
Gastéropode (nom scientifique)